Herges ist der Nachname von:

 Otmar Herges (* 1944), deutscher Kameramann
 Rainer Herges (* 1955), deutscher Chemiker

Herges ist ein Bestandteil des Ortsnamens

 Herges-Hallenberg, Ortsteil der Stadt Steinbach-Hallenberg, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen